Okręty US Navy o nazwie USS  "Umpqua", pochodzącej od plemienia indiańskiego:
Pierwszy "Umpqua" (1865) był jednowieżowym, dwuśrubowym monitorem, który służył w Marynarce Unii od 1866.
Drugi "Umpqua" (AT-25) był holownikiem typu Bagaduce, który służył w latach 1919 – 1946.
Trzeci "Umpqua" (ATA-209) był pomocniczym holownikiem floty, którego służba zaczęła się w 1945.

Umpqua